Crema de convents durant la Guerra del Francès (1808-1814)
 Crema de convents de 1835 a Espanya, en el context de la Primera Guerra Carlina i la Desamortització de Mendizábal,
 Crema de convents de 1902 a Espanya
 Crema de convents de 1909 a Barcelona, durant la Setmana Tràgica (26 de juliol al 2 d'agost de 1909)
 Crema de convents de 1931 a Espanya, iniciada al maig, poc després de la proclamació de la Segona República Espanyola (14 d'abril)
 Crema de convents de 1934 a Espanya, durant la revolució de 1934, que va afectar especialment a Astúries.
 Crema de convents de 1936 a Espanya, iniciada en els mesos previs al començament de la Guerra Civil Espanyola